Céramique de San Cono-Piano-Notaro, céramique sicilienne représentative de la culture de San Cono-Piano-Notaro.
 Tig Notaro (née en 1971), humoriste, actrice, scénariste, réalisatrice et productrice américaine.